Nick Davis – artista degli effetti visivi britannico
 Nathaniel William Davis detto Nick (n. 1976) – cestista statunitense
 Nick Davis – produttore discografico britannico